Фенис има више значења:

 Фенис
 Фенис, СЕДЕСОЛ (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Фенис (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику